Le nom Borja Fernández peut signifier : 
Borja Fernández (né en 1981), un footballeur espagnol.
 (né en 1995), un footballeur espagnol.  
Borja Vidal Fernández Fernández (né en 1981), un joueur espagnol de basket-ball jusqu'en 2005 puis de handball évoluant au poste de pivot.